In It for the Money — второй альбом английской группы Supergrass. Релиз альбома состоялся 21 апреля 1997 года.

Список композиций 
CD & limited edition CD (with bonus CD) CDPCS7388 / TC TCPCS7388 / 12"PCS7388

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Supergrass
Альбомы Parlophone